La  du Tour d'Espagne 2007 eut lieu le 12 septembre. Le parcours de 190 kilomètres relie Castellón à Algemesí.

Récit 
Après les deux étapes pyrénéennes et une journée de repos méritée, le peloton longe la côte valenciane dans une étape ne comprenant que deux difficultés, et arrivant à Algemesí.

Les Espagnols José Antonio Lopez et Raúl García de Mateos s'échappent dès le début de l'étape. Le peloton, contrôlé par les équipes Lampre-Fondital, Team Milram et Rabobank, revient sur ce duo à huit kilomètres de l'arrivée. Les équipes Lampre, Milram, puis T-Mobile accélère le tempo. Dans les 2 derniers kilomètres, les Milram de Petacchi prennent la tête. Marco Velo puis Erik Zabel lancent le sprint de l'Italien que personne ne peut rattraper.

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 2007

Liens externes 
 Le Tour d'Espagne 2007 sur le site officiel du Tour d'Espagne
 L'étape sur cyclingnews.com

11
2007-11
2007, 11